Суво́ровський райо́н — адміністративний район Херсона.

Найстаріший адміністративний район міста, в його межах розташований історичний центр Херсона. До складу Суворовського району входять також район Млини, мікрорайони Таврійський, Північний та Степанівка.

Історія 
Суворовський район утворено 4 січня 1965 року.

Перейменування 
29 грудня 2022 року стало відомо, що начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова на звернення громадського активіста та декомунізатора Вадима Подзнякова відповіла, що перейменовувати Суворовський район у деокупованому Херсоні в рамках деросіянізації в Україні не будуть через складну військову ситуацію та обстріли міста.

Економіка 
Херсонський морський торговельний порт є найважливішим містоутворюючим та бюджетонаповнювальним підприємством Суворовського району та всього міста.

Примітки

Джерела 

Херсонська міськрада
Райони Херсона
Виборчий округ 182
Виборчий округ 183